

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Edgard Derouet (1910-2001), affichiste français ;
 Jean Louis Joseph Derouet (1866-1914), prélat français;
 Henri Derouet (1922-2004), prélat français.
 François Joseph Derouet (1773-1860), polytechnicien français, homme politique, botaniste.

Homonymie de patronyme